Miejscowości w USA:
 Crystal Falls – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Crystal Falls (ang. Crystal Falls Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iron